

Astronomia 
 Tanais – caratteristica di albedo della superficie di Marte
 12492 Tanais – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Tanais – denominazione in greco antico del Don
 Tanais – altro nome dell'antica città di Tana, sul Mar d'Azov

Altro 
 Diocesi di Tanais – sede soppressa e sede titolare della Chiesa cattolica